La  voit le FC Auch évoluer en première division.

Amoindri par le départ de son leader Jean-Claude Skrela (qui sera sélectionné avec l’équipe de France sous le maillot du Stade toulousain), Auch rentre dans le rang passant de la  à la  place au classement national.

Les matchs de la saison 
Tête de série de sa poule, Auch ne termine que  de sa poule avec 28 points soit 7 victoires et 7 défaites.

À domicile 
 Auch-Bayonne 15-3
 Auch-Vienne 24-3
 Auch-Avignon 17-0
 Auch-Montauban 16-3
 Auch-Narbonne 10-14
 Auch-Perpignan 14-6
 Auch-Rodez 14-3

À l’extérieur 
 Bayonne-Auch 22-3
 Vienne-Auch 3-17
 Avignon-Auch 20-14
 Montauban-Auch 8-6
 Narbonne-Auch 24-10
 Perpignan-Auch 30-3
 Rodez-Auch 14-8

Challenge du Manoir 
Auch termine  de son groupe de Challenge avec 12 points soit 3 victoires et 3 défaites 
derrière La Voulte et Lourdes mais devant Grenoble, le Paris UC et le Racing CF.

À domicile 
 Auch-Grenoble 25-10

À l’extérieur 
 Racing-Auch : victoire

Classement à l'issue des matchs de poules

Poule A 

|
|}

Poule B 
À la suite d'un incident lors de la rencontre entre le SU Agen et le CA Brive, les deux équipes sont déclassées.

|
|}

Poule C 

|
|}

Poule D 

|
|}

Le classement général, pour les qualifiés, est donc le suivant :  Toulouse,  Narbonne,  Dax,  Lourdes,  Montferrand,  Perpignan,  La Voulte et  Toulon.

Effectif 
 Arrière : Jean-Jacques Lalane, Henri Poudensan
 Ailiers : Jacques Pommiès, Vincent Romulus 
 Centres : Henri Cistacq, Christian Lestrade
 Ouvreur : Pierre Ortet
 Demi de mêlée : Paché
 Troisième ligne centre : Pierre Verdier
 Troisième ligne aile : Merès
 Deuxièmes lignes : Édouard Skréla, Jean Le Droff
 Talonneurs : Antranik Torossian, Marc Daroque
 Piliers : Fouga, Boudassou

Bibliographie

Notes et références 

1970-1971
Rugby à XV en 1970
Rugby à XV en 1971